Rico Antonio Henry, né le  à Birmingham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur au Brentford FC.

Biographie

En club 

Le , Henry s'engage pour cinq ans avec le Brentford FC.

En équipe nationale 

Rico Henry reçoit quatre sélections en équipe d'Angleterre des moins de 19 ans en 2015 et 2016. Il enregistre une seule victoire, contre le Japon.

Il reçoit ensuite trois sélections en équipe d'Angleterre des moins de 20 ans en 2017. Il enregistre cette fois-ci deux victoires, contre la France et le Sénégal.

Statistiques

Palmarès

Distinction personnelle 
 Membre de l'équipe-type de D3 anglaise en 2016.
 Membre de l'équipe-type de EFL Championship en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Naissance en juillet 1997
Naissance à Birmingham
Joueur du Walsall FC
Joueur du Brentford FC